Ismaïl Boulahya (1930-), un homme politique tunisien ;
  (1964-), un joueur de volley-ball tunisien.

Voir aussi 
 Krafach Boulahya, un collier traditionnel algérien en forme de sautoir ajustable fabriqué uniquement en or